

Звежин — гміна в Стшелецько-Дрезденецькому повіті Любуського воєводства
 Звежин — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Звежин — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства